Энни Пэррис (; настоящее имя Анна Мария Канселми (), род. ) — американская актриса, более известна по роли Александры Борджии в телесериале «Закон и порядок».

Карьера 
Пэррис начала свою карьеру роли в дневной мыльной опере «Как вращается мир», которая принесла ей номинацию на дневную премию «Эмми» в 2001 году. После ухода мыльной оперы она сыграла роли второго плана в нескольких фильмах, в том числе «Как отделаться от парня за 10 дней», «Сокровище нации», «Если свекровь — монстр», «Мой лучший любовник», «Однажды в Голливуде», «Да, нет, наверное» и «Очень опасная штучка».

Пэррис снялась в сериале «Закон и порядок» в 2005—2006 годах, после чего дебютировала на бродвее в пьесе «Прелюдия к поцелую». В 2010 году она появилась в мини-сериале «Тихий океан», а после имела второстепенные роли в сериалах «Помнить всё» и «В поле зрения». В 2013 году она играет постоянную роль в сериале «Последователи».

Личная жизнь 
Пэррис родилась в Анкоридже, Аляска и окончила Фордемский университет. У неё есть два брата, Луи Канселми, также актёр, и Майкл Канселми. 

Пэррис замужем за актёром Полом Спарксом, с которым познакомилась в 2005 году. Их первенец, сын по имени Эмметт, родился в октябре 2009 года. У пары также есть дочь Лидия (род. 2014).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Выпускники Фордемского университета